Horneman ist der Familienname folgender Personen:

 Charly Horneman (* 2004), dänischer Fußballspieler

 Emil Horneman (1809–1870), dänischer Komponist

Siehe auch:
 Hornemann